Kaske ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kaske (1925–2019), deutscher Chemiker und Heimatforscher
 Hein Kaske (1901–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Karlheinz Kaske (1928–1998), Siemens-Manager, Ingenieur, Honorarprofessor
 Rudolf Kaske (* 1955), österreichischer Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
 Siegfried Kaske (* 1950), deutscher Unternehmer
 Thomas Kaske (bl. 1525–1535), Ratsherr der Hansestadt Rostock und Flottenführer 

Siehe auch:
 Christoph-und-Stephan-Kaske-Stiftung
 Kraske